Биззель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1896—1972) — американский военнослужащий, участник Второй мировой войны.
  (род. 1974) — американский журналист, писатель и критик.
 Биззель, Уилсон — американский политик-демократ, 36-й Генеральный почтмейстер США.